Huang se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cheng Chiu Huang
 Di-Ying Huang
 Guo-Hua Huang
 Hao Huang
 Hang-Chi Huang
 Ju-Chang Huang
 Jia-Qi Huang
 Kun-Wei Huang
 Peng-Ying Huang
 Rong Huang
 Ren Huang Huang
 Ren-Xin Huang
 Shu Chung Huang
 Shu Hua Huang
 Tseng-Chieng Huang
 Wei Lian Huang
 Yong-zhao Huang